

Chimica
 APF – acronimo di Atomic packing factor, Fattore di impacchettamento atomico

Codici 
 APF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Naples (Florida) (Stati Uniti)

Politica 
 APF – acronimo di Alliance for Peace and Freedom

Sport 
 Asociación Paraguaya de Fútbol – Federazione calcistica del Paraguay